Катнахпюр () — села у Вірменії:

 Катнахпюр (Арагацотн) — у марзі (області) Арагацотн.
 Катнахпюр (Котайк) — у марзі Котайк.
 Катнахпюр (Лорі) — у марзі Лорі.